Landesstraße 246 bezeichnet:

 die St. Kathreiner Straße im Burgenland
 die Mandlwand Landesstraße in Salzburg
 die Lichendorferstraße in der Steiermark
 die Hahntennjochstraße 1. Teil in Tirol, siehe Hahntennjoch#Straßenverlauf